Dobberkau steht für:

 Dobberkau, Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Dobberkau ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dobberkau (* 1975), deutscher Schauspieler
 Hans-Joachim Dobberkau (1933–2018), deutscher  Mediziner
 Heide Dobberkau (1929–2021), deutsche Bildhauerin und Medailleurin

Siehe auch:
 Großsteingräber bei Dobberkau